Worldmaster steht für:
 Leyland Worldmaster, Busmodell der Marke Leyland, siehe Leyland Royal Tiger Worldmaster
 Worldmaster, Uhrenlinie der Schweizer Marke Atlantic Watches